Amerikai Egyesült Államok
 Prairie City (Dél-Dakota)
 Prairie City (Illinois)
 Prairie City (Indiana)
 Prairie City (Iowa)
 Prairie City (Kalifornia)
 Prairie City (Kansas)
 Prairie City (Missouri)
 Prairie City (Oregon)